El Torneo del Interior o también Top 16 en su edición 2010 empezó el 18 de setiembre y finalizó el 6 de noviembre del mismo año. 

El equipo campeón fue el Club La Tablada que ganó la final frente a Cardenales Rugby Club por 25 a 18 y así obtuvo su segundo lauro en esta competencia tras el obtenido en 2001.

Participantes

Desarrollo del torneo 

Club La Tablada
Campeón
Segundo título

Enlaces externos 

 Torneo en UAR.com.ar

Rugby en 2010
2010
Deporte en Argentina en 2010